L'oxystannomicrolite è un minerale del gruppo della microlite. Questo minerale ha avuto varie ridenominazioni, la specie fu scoperta nel 1968 e le fu attribuito il nome di sukulaite, nel 1977 le fu attribuito il nome di stannomicrolite ed infine nel 2010 il minerale è stato ridefinito ha assunto il nome attuale nell'ambito della revisione del supergruppo del pirocloro.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Ossidi e idrossidi (minerali)